Ча́рлстон () — старейший и крупнейший по количеству жителей город американского штата Южная Каролина, административный центр одноимённого округа и центр городской агломерации Чарлстона, Норт-Чарлстона и Саммервилла. Город находится немного южнее центральной точки океанического побережья Южной Каролины у глубоководной Чарльстонской бухты, сформированной слиянием рек Эшли, Вандо и Купер (южного рукава реки Санти), что обуславливает историческую роль города как крупного порта на побережье Атлантического океана вплоть до нынешнего времени. По оценкам американского Бюро переписи населения, в 2017 году население города составляло , а население Чарльстонской агломерации (округа Беркли, Чарлстон и Дорчестер) —  по состоянию на 2017 год, что ставит её на 74 место по величине населения среди городских агломераций США и на третье место — в Южной Каролине.

История 

Первое английское поселение в пределах земель, ныне известных под названием Южной Каролины, было заложено в апреле 1670-го года, губернатор Южной Каролины  поднявшись на корабле «Каролина» вверх по реке Эшли, разбил первый палаточный городок на её берегу, в месте на мысу Албемарл (Albemarle Point), который был окружён болотами, в местности, называемой аборигенами «страна Кайава». В ноябре 1670-го года поселенцам было объявлено, что город будет называться Charles Towne, то есть «город Карла», в честь правившего тогда короля Англии Карла II. Быстро были возведены городские укрепления (частокол и рвы) из-за угрозы испанского вторжения. В 1671-ом в городе поселился сэр Джон Йеманс со своими рабами (ок. 200 чел.). Однако через десять лет было решено перенести город в более удобное место между реками Купер и Эшли, и в 1680 году Чарлстон был основан заново на месте, где он и находится до сих пор, после чего он стал богатеть на торговле рисом и индиго. В 1722—1783 годах его официальным наименованием было Charles City and Port. До 1775 года здесь находилась резиденция губернатора Южной Каролины, а до 1790 года он служил столицей соответствующего штата.

К началу войны за независимость США чарлстонский порт был крупнейшим в южных штатах и конкурировал с нью-йоркским портом по товарообороту. 11 февраля 1780 года британская армия высадилась в 20-ти милях от города, а 30 марта подошли к укреплениям города, началась осада Чарлстона. 12 мая город сдался. Капитуляция американской армии в Чарлстоне стала крупнейшим поражением американцев в той войне и крупнейшей капитуляцией в американской истории вплоть до капитуляции Хаперс-Ферри в сентябре 1862 года.

На протяжении первой половины XIX века Чарлстон — один из самых преуспевающих городов в южных штатах, важнейший хлопковый порт. В декабре 1860 года жители Чарлстона объявили о сецессии Южной Каролины от США. С захвата форта Самтер в Чарлстонской бухте началась Гражданская война в США (теперь форт объявлен национальным памятником). С 10 июля 1863 года по 18 февраля 1865 года город находился в блокаде. С попыткой прорвать эту блокаду связан первый в истории эпизод успешного применения подводной лодки: H. L. Hunley потопила шлюп USS Housatonic, но и сама погибла.

Лишившись своего значения в качестве хлопкового порта, Чарлстон столкнулся с экономическим спадом. В XX веке оплотом местной экономики была база военно-морского флота США, которую расширяли во время обеих мировых войн. Закрытие ряда оборонных предприятий в 1993 году было серьёзным ударом по городу.

География 
Согласно данным Бюро переписи населения США, город занимает общую площадь 347,5 км², из которых 251,2 км² приходится на сушу и 44,3 км² — на водные ресурсы.

Климат 
Город находится во влажном субтропическом климате (Cfa по классификации Кёппена) с мягкой зимой и жарким, влажным летом. На протяжении всего года выпадает большое количество осадков. Максимальная температура воздуха была зафиксирована  на уровне 40 °C (104 °F), минимальная  на уровне −12 °C (10 °F). Ураганы являются серьёзной угрозой для территории летом и ранней осенью, в сентябре 1989 года три четверти зданий пострадали от напора урагана «Хьюго»; общая сумма ущерба приблизилась к 3 миллиардам долларов.

 Среднегодовая температура — +18,8 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 74 %

Демография

Динамика 
С 1970 года наблюдается стабильный рост численности населения Чарлстона:

Экономика 
Чарлстон является популярным туристическим направлением с большим количеством отелей, гостиниц, многочисленными ресторанами и магазинами.
Коммерческое судоходство имеет важное значение для экономики. В городе есть два морских терминала, принадлежащих и управляемых руководством портов Южной Каролины, которые являются частью четвертого по величине контейнерного морского порта на восточном побережье и тринадцатого по величине контейнерного морского порта в Северной Америке.
Порт также используется для передачи автомобилей и автозапчастей для автомобильного бизнеса Чарлстона, таких как Mercedes и Volvo .

Чарлстон становится популярным местом для работы в сфере информационных технологий и корпораций, и этот сектор имел самые высокие темпы роста между 2011 и 2012 годами, во многом благодаря Чарлстонскому цифровому коридору. В 2013 году Институт Милкена поставил регион Чарлстон на девятое место в рейтинге лучших экономик США из-за его растущего ИТ-сектора.

В июне 2017 года средняя цена продажи дома в Чарлстоне составляла 351 186 долларов.

Чарлстон был назван «самым дружелюбным городом Америки» по версии Travel + Leisure в 2011 году и в 2013 и 2014 годах по версии Condé Nast Traveler , , а также «самым вежливым и гостеприимным городом в Америке» по версии Южный Живой журнал . В 2016 году Чарлстон был назван «Лучшим городом мира» по версии Travel + Leisure .

Отдел Полиции 
Департамент полиции Чарльстона, насчитывающий в общей сложности 458 офицеров, 117 гражданских лиц и 27 офицеров запаса, является крупнейшим полицейским управлением Южной Каролины . Согласно заключительным отчетам ФБР за 2005 год, уровень преступности в Чарльстоне был ниже, чем в среднем по стране почти во всех основных категориях . Лютер Рейнольдс является действующим начальником полиции. Он следует за Грегом Малленом, бывшим заместителем начальника Вирджиния-Бич. До Маллена начальником полиции Чарльстона был Рубен Гринберг, ушедший в отставку 12 августа 2005 года. Гринбергу приписывают создание вежливой полиции, которая хорошо контролировала работу подчиненных .

Достопримечательности 

Город известен своими старинными домами и церквями колониального периода, живописными улочками и двориками, а также садами. Несколько усадеб плантаторов открыты для посещения в качестве музеев.

Среди образовательных учреждений — муниципальный колледж (1770, первый в США), медицинский университет (1824) и военная школа (1842).

Чарлстонский музей (1773) — старейший музей в США.

Города-побратимы 
  Сполето (Италия)
  Саванна (США)
  Берлин (Германия)

См. также 
 Стрельба в Чарлстоне

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Чарлстона

Города Южной Каролины
Окружные центры Южной Каролины
Чарлстон — Норт-Чарлстон — Саммервилл
Города, названные в честь людей